Соревнования по тяжёлой атлетике среди женщин в категории до 69 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 10 августа в павильоне 2 комплекса Риосентро. В соревнованиях приняли участие 17 спортсменок из 16 стран. Действующей олимпийской чемпионкой в данной дисциплине являлась представительница КНДР Лим Джон Сим. Победителем соревнований впервые в своей карьере стала китайская спортсменка Сян Яньмэй, поднявшая по сумме двух упражнений 261 кг. При этом этот результат оказался на 1 кг меньше, чем у чемпионки в категории до 63 кг Дэн Вэй.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) 

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2016